Дейч, Александр: Дейч, Александр Иосифович (1893—1972) — советский писатель, литературовед и театральный критик, переводчик, биограф.
 Дейч, Александр Николаевич (1899—1986) — советский астроном и педагог.